Abrantes ist der Name folgender Orte:
 Abrantes, Stadt in Portugal
 Abrantes, Distrikt der Gemeinde Camaçari, Brasilien
 Abrantes (Metro de Madrid), Station der Linie 11 der Metro de Madrid

Abrantes ist der Name folgender Adelstitel:
 Duque de Abrantes, Adelstitel in Portugal, Frankreich und Spanien
 Marquês de Abrantes, Adelstitel in Portugal und Brasilien
 Conde de Abrantes, Adelstitel in Portugal
 Casa de Abrantes, portugiesisches Adelsgeschlecht 

Abrantes ist der Familienname folgender Personen:
 António Abrantes (* 1956), portugiesischer Leichtathlet
 Arnaldo Abrantes (* 1961), portugiesischer Leichtathlet
 Arnaldo Luís Abrantes (* 1986), portugiesischer Leichtathlet
 José Mena Abrantes (* 1945), angolanischer Schriftsteller
 Laura Soares Abrantes, osttimoresische Unabhängigkeits- und Frauenaktivistin
 Laure-Adelaide Abrantès (1784–1838), französische Hofdame und Schriftstellerin
 Manuel Abrantes, osttimoresischer Politiker und Diplomat